Kuuskari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuuskari (halvö), Satakunta, 
 Kuuskari (ö i Södra Savolax), 
 Kuuskari (ö i Satakunta, Raumo, lat 61,08, long 21,77), 
 Kuuskari (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Kuuskari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,31, long 21,83), 
 Kuuskari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,49, long 21,96), 
 Kuuskari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,54, long 21,20), 
 Kuuskari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,56, long 21,47), 
 Kuuskari (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,39, long 21,62), 
 Kuuskari (ö i Satakunta, Raumo, lat 61,15, long 21,45), 

Robotskapade Finlandförgreningar